Малбанын-Хыры (Малба, Малаба) — гора (холм) на Южном берегу Крыма. Высота 456 метров над уровнем моря. Расположена севернее посёлка Семидворье, в 3 км севернее автодороги Алушта — Судак и в 10 км к северо-востоку от города Алушта, в междуречье рек Тапшан-Гя и Алака. Отрог массива Демерджи-яйла Главной гряды Крымских гор, начинающийся узким кряжем, затем разделяется на два широких и высоких холма. На вершине горы и неподалеку от неё найдены погребения эпохи меди (энеолита) в виде подземных каменных ящиков («дольменов»), предположительно сооруженные таврами. Каменные ящики встречаются на площади всей горы. Всего на горе Малбанын-Хыры, в разных пунктах сланцевой водораздельной гряды, обнаружено 12 групп каменных ящиков. На горе Малбанын-Хыры насчитывается более 90 ящиков различных типов. В отличие от надземных кавказских и западно-европейских мегалитических дольменов, в крымских каменных ящиках захоронения опущены в материк, обставлены и перекрыты большими каменными плитами и часто покрыты курганной насыпью. Каменные ящики горы Малбанын-Хыры разрушены, крышек у этих «каменных ящиков» нет, но одна из массивных крышек находится неподалеку. По данным А. Брандта, длина ящиков колеблется от 1,40 до 1,60 м, ширина — от 0,80 до 1,10 м, глубина — от 0,80 до 1,10 м. Среди находок из каменных ящиков на горе Малбанын-Хыры есть не менее двух трехдырчатых железных псалиев VI века до н. э. (в обломках).

См. также 
 Алимова балка
 Таврские каменные ящики

Примечания 

Горные вершины Крымских гор
Археологические объекты Крыма
История Алушты
География Алушты
Городской округ Алушта